SKU ist eine Abkürzung für:
 Flughafen Skyros (IATA-Code), der Flughafen der griechischen Ägäisinsel Skyros 
 Sky Airline, eine chilenische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung
 Stock Keeping Unit (Bestandseinheit / Artikelnummer)
 Sveriges Kommunistiska Ungdömsförbund (Schwedischer Kommunistischer Jugendverband)
 Weltkongress der Ukrainer (ukrainisch Світовий конґрес українців)

SKU steht für:
 SKU Verein Schweizer Kurse für Unternehmensführung, ein schweizerischer Non-Profit Anbieter von Weiterbildung
 SKU Amstetten, ein österreichischer Fußballverein
 die SŽD-Baureihe СКУ, siehe SŽD-Baureihe СК

SKU